Globus, Globe, Globen eller lignende kan henvise til flere emner:

 Globus – et kugleformet kort
 Globus Cykler – en tidligere dansk cykelfabrik
 De forenede Chokolade- og Konfektfabriker Globus – en tidligere dansk chokoladefabrik
 Globe, Arizona – en by i Arizona
 Globen – en arena i Stockholm
 Globe Theatre – et teater i London
 "globe" – en japansk popgruppe
 GLOBUS – supermarkedskæde i Tyskland, Tjekkiet og Rusland.